Ford Nucleon — концепт-кар, который должен был работать за счёт компактного ядерного реактора, один из немногих таких проектов в 1950-х и 60-х годах. Был разработан компанией Ford в 1957 году, но ни одной рабочей модели так и не было построено, концепция была продемонстрирована только как масштабная модель.

Макет автомобиля можно увидеть в музее Генри Форда в городе Дирборн (Мичиган).

Описание 
Концепция не предполагает двигателя внутреннего сгорания, автомобиль должен работать исключительно за счёт энергии ядерного реактора, расположенного в задней части. Автомобиль должен был использовать паровой двигатель, работающий на делении урана, аналогично тем, которые используются на атомных подводных лодках. Капсула с радиоактивным горючим располагалась также сзади и была защищена двойным дном. Капсулы предполагались взаимозаменяемыми, чтобы было легко «дозаправиться» в длительном путешествии. Кабина была спроектирована для защиты пассажиров от воздействий реактора и выполнена в виде колпака из стекла и металла, с воздухозаборниками по бокам. На некоторых фотографиях Ford Nucleon изображён с закрылками, расположенными на воздухозаборниках.

Предполагалось, что на одной капсуле с ядерным топливом автомобиль сможет пройти около 8 000 км (5 000 миль) или больше, в зависимости от типа установленной капсулы. После того как заряд иссякнет, ядерное топливо должно было быть заменено на свежее на специальных техстанциях, которые планировались как замена традиционным заправочным станциям.

См. также 
 Атомолёт
 Атомовоз

Примечания

Ссылки 
 Машиностроители 1960-х: автомобилю XXI века нужен атомный реактор — Membrana.ru 

Концепт-кары
Nucleon
Транспортные средства с ядерной энергетической установкой
Паровые автомобили
Нереализованные проекты автомобилей